Courtney Henggeler (Phillipsburg, 11 de dezembro de 1978) é uma atriz estadunidense.

Atuou na série The Big Bang Theory como Missy Cooper, a irmã gêmea do protagonista Sheldon Cooper, ficou notavelmente reconhecida em 2008 e logo depois obteve vários outros papéis no cinema e da televisão. 

Desde 2018, participa do elenco principal da série Cobra Kai da Netflix, interpretando Amanda LaRusso, esposa do personagem principal Daniel LaRusso e sócia deste na empresa de revenda de carros da família.

Filmografia 

 2003: The Bog Creatures
 2005: The Legacy of Walter Frumm
 2009: Two Dollar Beer
 2010: True Love
 2010: Peas in a Pod
 2010: Wing Bitches
 2011: Freunde mit gewissen Vorzügen

Televisão 
 2005: House MD (1 Episódio)
 2008: The Big Bang Theory (1 Episódio)
 2008: Criminal Minds (1 Episódio)
 2009: Roommates (1 Episódio)
 2009: NCIS  (1 Episódio)
 2009: Accidentally on Purpose (1 Episódio)
 2011: Working Class (3 Episódios)
 2011: Happy Endings (1 Episódio)
 2011: Melissa & Joey (1 Episódio)
 2014: Mom (1 Episódio)
 2018: The Big Bang Theory - Melissa "Missy" Cooper
 2018 - presente: Cobra Kai - Amanda LaRusso (elenco principal)

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos